Schloss Angern steht für:

 Schloss Angern (Angern an der March), Niederösterreich
 Wasserschloss Angern, Sachsen-Anhalt, siehe Angern

Siehe auch:
 Schloss Wolfsberg (Niederösterreich) in Wolfsberg bei Angern, Niederösterreich
 Schloss Angers im Départements Maine-et-Loire, Frankreich